Сражение — многозначное слово.

 Сражение — столкновение значительных масс войск или сил, приведшее к более или менее существенной перемене обстановки на театре войны (театре военных действий), и определившее участь кампании или операции.
 «Сражение», или «Поле боя» — рассказ Стивена Кинга.
 «Сражение» — советский мультфильм 1985 года по рассказу Стивена Кинга.